Der European Nations Cup 2000/01 (ENC) war ein Rugby-Union-Wettbewerb für europäische Nationalmannschaften der zweiten und dritten Stärkeklasse, unterhalb der Six Nations. Es handelte sich um die 33. Ausgabe der Rugby-Union-Europameisterschaft, organisiert durch den Verband FIRA-AER. Beteiligt waren 30 Mannschaften, die in drei Divisionen eingeteilt waren. Den Europameistertitel gewann zum ersten Mal Georgien.

Obwohl der Titel jährlich vergeben wurde, richtete die FIRA-AER von nun an die Abstiegs- und Aufstiegsmechanismen nach den kombinierten Ergebnissen von zwei aufeinanderfolgenden Turnieren. Was die erste Division anbelangt, wurden die ersten Absteiger 2002 durch Addition der Ranglisten der beiden Ausgaben ermittelt. Im Hinblick auf die Neueinstufung in die höheren Divisionen wurde hingegen die Klassierung der dritten Division 2001 zusammengelegt, und die vier erstplatzierten Mannschaften nahmen an der zweiten Division 2001/02 teil. Diese kombinierte Einstufung galt auch für die erste Runde der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2003, denn diese vier Mannschaften zogen in die zweite Qualifikationsrunde ein, die mit der zweiten Division der folgenden Ausgabe zusammenfiel.

Modus 
Das verwendete Punktesystem war in allen Divisionen wie folgt:
 3 Punkte bei einem Sieg
 2 Punkte bei einem Unentschieden
 1 Punkte bei einer Niederlage
 0 Punkte bei Forfaitniederlage

Bei Gleichstand gaben die Direktbegegnung den Ausschlag.

Division 1

Division 2

Division 3 
Die folgenden Gruppen bestimmten die Teilnehmer der Division 3 für die nächsten Ausgabe der European Nations Cup. Sie dienten auch als erste Runde der Qualifikation für die Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2003.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Weblinks 
 Website von Rugby Europe
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net

Einzelnachweise 

2000
Rugby 2000
Rugby 2001